

Persone 
 Don Berto (Bartolomeo Ferrari) – presbitero e partigiano italiano
 Andre Berto – pugile haitiano
 Francesco Berto – saggista italiano
 Giuseppe Berto – scrittore italiano
 Berto - Personaggio Ligure

Altro 
 Berto – nome proprio di persona italiano maschile
 Berto – personaggio dei romanzi di J.R.R. Tolkien.

Pagine correlate

 Berta
 Berti